Golden Gate (kanal), kanal na ulazu u Zaljevsko područje San Francisca
 Golden Gate (most), most preko ovog kanala